Live at the Bottom Line (Meat Loaf) - album van Meat Loaf
 Live at the Bottom Line (Patti Austin) - album van Patti Austin
 Live at the Bottom Line (David Johansen) - album van David Johansen

 Laura: Live at the Bottom Line - album van Laura Nyro
 Live at the Bottom Line, New York – album van John Mayall
 Sweet Little Dangerous: Live at the Bottom Line